Brčići est un toponyme qui peut désigner :
Brčići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie ;
Brčići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Tinjan, comitat d'Istrie.